Die Liste der gambischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über die Spieler, die der Gambischen Fußballnationalmannschaft zugeordnet sind oder waren.

Erläuterung 
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Position: Nennt die Spielposition des Spielers.
 Jahre, aktiv: Nennt die aktiven Jahre des Spielers, unabhängig von der Zugehörigkeit zur Nationalmannschaft.
 Jahre, Einsätze: Nennt die Jahre des Spielers mit Ernennung im Kader zur Nationalmannschaft.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Zahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 Die Flaggen geben weitere Nationalitäten an, die der Spieler besitzt/besaß.

Liste 
Aufgrund der Quellenlage im afrikanischen Fußball ist die Liste unvollständig und wird noch ergänzt. Letzter Bearbeitungsstand 21. August 2020.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Weblinks 
 Spielersuche bei de.fifa.com
 Spieler und Trainer von A–Z auf weltfussball.de
 Spieler auf national-football-teams.com
 Spieler auf transfermarkt.de

!
Gambia